Teatro Lirico steht für:

Opernhäuser in Italien:
 Teatro Lirico (Mailand) (früher Teatro della Canobbiana) in Mailand
 Teatro Lirico di Cagliari in Cagliari
 Teatro Lirico Sperimentale in Spoleto
 Teatro Lirico Giuseppe Verdi in Triest, siehe Teatro Giuseppe Verdi (Triest)

Opernhäuser in Spanien:
 Teatro Lirico (Barcelona)

Siehe auch:
 Teatro Lirico (Ensemble), Kammermusikensemble, siehe Stephen Stubbs
 Teatro lírico español anterior al siglo XIX, Musikanthologie
 Lyric Opera of Chicago, Opernhaus in Chicago, Vereinigte Staaten